Auxon kan syfta på:

 Auxon, Aube, fransk kommun i departementet Aube
 Auxon, Haute-Saône, fransk kommun i departementet Haute-Saône
 Auxon-Dessous, fransk kommun i departementet Doubs
 Auxon-Dessus, fransk kommun i departementet Doubs